A Missão de Santa Maria de Mocodoene foi criada a 4 de Março de 1936. Está situada em Mocodoene, no distrito de Morrumbene, província de Inhambane, Moçambique.

A missão conta atualmente com quatro padres, o italiano Mário, o brasileiro Francisco e os Angolanos Higino Correntino e Pedro Pendal. Este último é o atual Diretor da Escola Secundária Comunitária Santa Maria de Mocodoene.

A missão beneficia a comunidade local com uma escola, um internato, uma loja e uma fazenda agropecuária, além de um projeto de financiamento de microprojetos por um crédito reembolsável.

Cristianismo em Moçambique